

Geografia

Austria 
 Schalchen – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Schalchen – frazione di Treubach, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)

Svizzera 
 Schalchen – frazione di Wildberg, comune nel distretto di Pfäffikon (Canton Zurigo)